Санту-Изидору:

 Санту-Изидору — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Порту.
 Санту-Изидору — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Лиссабон.